Макшеево — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Высоковск. Население —  чел. (). До 2006 года Макшеево входило в состав Шипулинского сельского округа.

Деревня расположена в центральной части района, в 3 км к северо-западу от окраины города Высоковск у истоков малой речки Чернявка (приток реки Раменки), высота центра над уровнем моря 217 м. Ближайшие населённые пункты — Шипулино на северо-востоке и Третьяково на северо-западе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение Высоковск на сайте Клинского района
  Устав городского поселения Высоковск.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин